Lear kan syfta på:

 Lear – en gestalt i den brittiska, keltiska mytologin, se Leir
 Lear – ett namn, se Llyr
 Kung Lear – en pjäs av William Shakespeare
 Lear (opera) – en opera av Aribert Reimann
 Lear (krater) – en krater på Oberon, en av Uranus månar
 Lear Corporation– ett amerikanskt företag
 Low Energy Antiproton Ring (LEAR), en gigantisk anläggning för partikelfysikexperiment vid CERN i Schweiz

Se även 
 Kung Lear (olika betydelser)